, abréviation de l'anglais «  », parfois francisée en « indé » ou "indèp" pour « indépendant », qualifie une forme de culture produite en dehors des circuits commerciaux traditionnels et/ou appartenant à un courant , anticonformiste, avant-gardiste :
 en musique :
  ;
  ;
  ;
 indie folk ;
  ;
 en cinéma,  ;
 en jeu vidéo, .

Autres 
 Indie Campers, entreprise portugaise de location de camping-cars.

Voir aussi